Мен может означать:

 Мен () — река в центре Франции.
 Мен () — река в Провансе на юге Франции, приток Роны.
 Мен (մեն) — двадцатая буква армянского алфавита: Մ.
 Мэн — бог в античной западной Анатолии.

См. также